Amuzgo (volk), een inheems volk in Mexico
 Amuzgo (taal), de taal van dat volk